Domenico Maggiotto – pittore italiano
 Francesco Maggiotto – pittore italiano, figlio di Domenico